Натуральне число 1852
 1852 рік до нашої ери
 1852 рік нашої ери